Баракуда, Баракуда, також сфірена, або морська щука (Sphyraena) — рід великих хижих риб, єдиний у родині Баракудових (Sphyraenidae). **Баракуда велика (Sphyraena barracuda) — велика хижа риба родини Sphyraenidae, водиться в теплих морях. 
Баракуда червона (Sphyraena pinguis) — велика хижа риба родини Sphyraenidae. 
 Баракуда європейська (Sphyraena sphyraena) — велика хижа риба родини Sphyraenidae. 
 Баракуда (коктейль), Баракуда (англ. Barracuda) — коктейль на основі рому, лікеру Galliano, ігристого вина, ананасового соку та соку лайма. 
 Підводні човни типу «Баракуда» (США) — серія із трьох експериментальних підводних човнів ВМС США, котрі були вдосконаленим варіантом човнів типу «Тенч».

Див. також
Барракуда (значення)